Krzysztof Myszkowski (zm. 1575) – kasztelan oświęcimski i rawski, stolnik krakowski
 Krzysztof Myszkowski (zm. 1597) – rotmistrz królewski
 Krzysztof Myszkowski (ur. 1952) – pisarz, krytyk
 Krzysztof Myszkowski (ur. 1963) – muzyk, pedagog